Senator kan verwijzen naar
 iemand die in een senaat zitting heeft (als vrouwelijke vorm wordt wel senatrice toegepast)
 The Senator, een voormalige oude boom in de Amerikaanse staat Florida
 Opel Senator, een automodel van Opel
 Senator (sigaar), een tabaksmerk

Zie ook  
 Senaat (doorverwijspagina)